Azarov (, masculin) ou Azarova (, féminin) est un nom de famille d'origine russe. Il est dérivé du prénom .

On le retrouve également sous les formes /Azarina (/) et /Ozarovskaya (/).

Il peut faire référence à :

Personnalités 
Mykola Azarov (1947- ), homme politique ukrainien,
Sergueï Azarov (1983- ), joueur d'échecs,
Svitlana Azarova (1976- ), musicienne néerlando-ukrainien,
 (1985- ), athlète,
 (1994- ), joueur russe de football,
Elena Azarova (1973- ), nageuse russe.

Personnage fictif 
Shurochka Azarova, personnage du La Ballade des Hussards
Nina Azarova (ou Prairie Johnson), personnage principal de la série The OA

Lieux 
Azarova, un village du , dans l'oblast de Briansk, en Russie ()

Notes et références

Bibliographie 
Ю. А. Федосюк (Yu. A. Fedosyuk). "Русские фамилии: популярный этимологический словарь" (Noms de famille russes : dictionnaire populaire d'étymologie). Москва, 2006.

Voir aussi 
, plusieurs localités rurales de Russie

Homonymie de patronyme
Patronyme russe